Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne) 
  d'infanterie turcomane (Allemagne)

France 
  d'infanterie (France)